Mobil se poate referi la:
Un dispozitiv portabil folosit pentru comunicare la distanță, vezi Telefon mobil.
Un roman scris de Stephen King, vezi Mobilul (roman).